Cantone di Mérignac-1 – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Bordeaux
 Cantone di Mérignac-2 – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Bordeaux